Heuvelland (landschap), soort landschap.
Heuvelland (gemeente), een gemeente in de provincie West-Vlaanderen.
West-Vlaams Heuvelland, een streek in West-Vlaanderen
West-Vlaams Heuvelland (Natura 2000), een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied) in West-Vlaanderen
Heuvelland (Zuid-Limburg), streek in Nederlands Zuid-Limburg.
Heuvelland (wijnstreek), wijnstreek in West-Vlaanderen
Land van de Heuvels (Frans: Pays des Collines), een streek in de Belgische provincie Henegouwen